Виньяк () — спиртной напиток на основе винограда. По сути это собирательное название для целого семейства бренди, производимого на Балканах (особенно в Югославии и Сербии) и весьма разнообразного по вкусу.

История 
Сербский виньяк производят в области Крушевац, где готовятся сербские вина. Долгое время этот спиртной напиток назывался коньяком. Однако производители Франции выразили протест и запретили использовать это название к сербскому напитку. С тех пор напиток стал называться виньяком.

Существует большое разнообразие марок виньяка: «Новип», «Неретва», «Истра», «Бадель», «Словин» и другие. Одной из самых известных марок является «Рубин» (Rubin), сухой по вкусу напиток коричневого цвета. Его крепость — 40 %.

Бренди
Сербские напитки
Крепкие спиртные напитки